

Невірово — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Невірово — присілок, Грязовецький район Вологодська область